6051 Анаксімена (1992 BX1, 1981 CP, 6051 Anaximenes) — астероїд головного поясу.
 Анаксімен (грец. Αναξιμενης; бл. 585—525 до н. е.) — давньогрецький філософ-матеріаліст, представник мілетської школи, учень Анаксімандра.